

Anno 
 444 o 444 a.C.

Codici 
 444 (astronomia) – Codice che designa l'Osservatorio astronomico Star Cruiser Observatory, nell'Anza Valley, nella Riverside County, in California

Matematica 
 444 – numero